Redstone Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Redstone Historic District (Colorado), ID-Nr. 89000934
 Redstone Historic District (Vermont), ID-Nr. 91001614